Kazahstan se dijeli na 14 oblasti (kazaški: облысы, ruski: област), koje se dalje dijele u rajone (kazaški: аудан, ruski: район). Također, tri su grada od posebnog državnog značaja i ne pripadaju ni jednoj oblasti: Almati, Astana i Bajkonur.

 1 - u najmu Rusije do 2050.

Demografska statistika

Izvori 
GeoHive

Zemljopis Kazahstana
Administrativne jedinice prvog reda po državama